Municipio Cárdenas ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

* Municipio Cárdenas (San Luis Potosí)
 Municipio Cárdenas (Tabasco)